Bergerhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Bergerhoff (* 1968), deutsche Fernsehmoderatorin
 Bärbel Bergerhoff-Wodopia (* 1954), deutsche Managerin in der Kohlebranche
 Fritz Bergerhoff (1896–1956), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wilfried Bergerhoff (1936–2009), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (SPD)

Bergerhoff steht für:
 Bergerhoff-Methode, ein Messverfahren zur Bestimmung des Staubniederschlags

Siehe auch:
 Bergerhof